
Termin -{PPA}- ima više značenja.
 Fenilpropanolamin, lek
 Primarna progresivna afazija, bolest govora